Kassandra může označovat:

 Kassandra – starořecká mytická věštkyně

křestní jméno
 Kassandra (jméno)

město
 Cassandreia
 Cassandra, Pennsylvania 

astronomie
 114 Kassandra 

informatika
 Apache Cassandra 

v kultuře
 Kassandra (Červený trpaslík) – díl televizního seriálu Červený trpaslík
 Přejezd Kassandra – britsko-německo-italský koprodukční film z roku 1976 
 Kassandra (seriál)